Sandy může být:

křestní jméno
 Sandy Denny (1947-1978) – britská zpěvačka
 Sandy Casar (* 1979) – francouzský cyklista
 Sandy Jeannin (* 1976) – švýcarský hokejista
 Sandy Nelson (* 1938) – americký bubeník
 Sandy Skoglund (* 1946) – americká fotografka
 Sandy West (1959-2006) – americká zpěvačka

místo
 Sandy (Bedfordshire) – obec v Bedfordshire v Anglii
 Sandy (Carmarthenshire) – Wales
 Sandy (Oregon) – město v Oregonu, USA
 Sandy (Pensylvánie) – vesnice v Pensylvánii, USA
 Sandy (Utah) – město v Utahu, USA

další
 Hurikán Sandy – hurikán v roce 2012